Кведи, Патрис — камерунский футболист, защитник хорватского клуба «Шибеник».
 Кведи (Коз) — озеро в Дзауском районе Южной Осетии.
 Кведи — село в Грузии на реке Кведрула.